Лысица — деревня в составе Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население 
По данным на 1999 год, численность населения составляла 101 чел.

Источники

Ссылки 

Населённые пункты Краснобаковского района